Объединённая машиностроительная группа (ОМГ) — российский промышленный холдинг. Холдингу полностью принадлежат Уральский автомобильный завод и UMG СДМ, владельцем которых он стал в 2020 году.

Общая численность сотрудников «ОМГ» более 13 тысяч человек, холдинг производит в год более 10 тысяч единиц техники и 45 тысяч двигателей. 24 апреля 2020 года Минпромторг РФ внесло «ОМГ» в список системообразующих компаний.

«Объединённая машиностроительная группа» является в России лидером на рынке силовых агрегатов; занимает вторую позицию на рынке полноприводных грузовых автомобилей после «КАМАЗа»; доминирует на рынке автогрейдеров, занимая долю более половины российского рынка. ООО «ОМГ» принадлежит с 2018 года торговая марка «UMG».

В 2021 году «ОМГ СДМ» реализовывала совместную с «Росагролизинг» и Минпромторг РФ программу по производству телескопических погрузчиков.

В ноябре 2021 года «ОМГ СДМ» участвовала в 27-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2021», проведённой в Экспоцентре.

В июне 2022 года делегация посольства ЮАР посетила одно из ключевых предприятий «ОМГ» — АЗ «УРАЛ».

Структура 
 ООО «Объединённая машиностроительная группа»
 Уральский автомобильный завод (АЗ «УРАЛ»)
 Ярославский моторный завод (ПАО «Автодизель», совместно с «Группа ГАЗ»)
 АО «ЯЗДА»
 ООО «ОМГ-сервис»

 ООО «Машиностроительная группа»
 ООО «Брянский тракторный завод»
 UMG СДМ (ООО «ОМГ Строительно-дорожные машины» / ООО «РМ-Терекс»)
 ЗАО «Эксмаш»
 Тверской экскаватор
 Брянский арсенал
 Челябинские строительно-дорожные машины
 ОМГ-Рыбинск (UMG Рыбинск)
 Заволжский завод гусеничных тягачей

Аффилированные компании:
 Барнаултрансмаш
 ООО «Кузница» (СП с «Челябинский кузнечно-прессовый завод»)

Санкции 
25 февраля 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, холдинг попал под санкции всех стран Евросоюза так как «поставляет произведенные грузовики и другие транспортные средства для российских вооруженных сил, которые используются в ходе агрессии против Украины». Ранее, 23 февраля 2023 года, холдинг внесён в санкционный список Канады.

Примечания

См. также 
 Русские машины
 КАМАЗ
 Магнитогорский металлургический комбинат
 Роснефть
 Тракторные заводы

Ссылки 
  — официальный сайт «ОМГ СДМ»
 сайт ЗАО «ЭКСМАШ» 

Компании, основанные в 2018 году
Машиностроительные компании России
Холдинги
Появились в 2018 году в России
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину